Maanvaren, geslacht van varens uit de addertongfamilie
 Tuinjudaspenning, een tweejarige plant uit de kruisbloemenfamilie